Příjmení Cochran nosí více významných osobností:

 Andrea Cochran (* 19??) – americká zahradní architektka
 Eddie Cochran (1938–1960) – americký průkopník rock and rollu
 Kylee Cochranová (* 1974) – americká herečka
 Roy Cochran (1919–1981) – americký atlet, sprinter, dvojnásobný olympijský vítěz
 William Gemmell Cochran (1909–1980) – skotský matematik
 William Kennedy-Cochran-Patrick (1896–1933) – skotský pilot a letecké eso

Podobné příjmení 
 Cochrane